Il singolare del torneo di tennis Challenger of Dallas 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Daniel Nestor che ha battuto in finale Cristiano Caratti 6-1, 6-2.

Teste di serie 

Assente
 Daniel Nestor (Campione)
 Alex O'Brien (primo turno)
 Assente

 Mark Draper (primo turno)
 Stefano Pescosolido (primo turno)
 MaliVai Washington (primo turno)
 Cristiano Caratti (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger of Dallas 1998